Саджавська сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Саджавська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район